(ordre alphabétique)
 Philipp Scharwenka, (1847-1917), compositeur et pédagogue allemand
 Xaver Scharwenka, (1850-1924), compositeur et pianiste allemand